Tri Mogili (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali
Tri Mogili (Plovdiv), een dorp in de Bulgaarse oblast Plovdiv